Холщайн-Рендсбург () е графство на Свещената Римска империя и от 1290 до 1459 г. име на линия на Шауенбургите.

Създава се през 1290 г. при наследствена подялба от графство Холщайн-Итцехое. През 1495 г. влиза в Херцогство Холщайн.

Графове на Холщайн-Рендсбург 
 1290 – 1304 Хайнрих I (* 1258, † 1304)
 1304 – 1340 Герхард III (* 1293, † 1340), от 1326 херцог на Шлезвиг
 1340 – 1384 Хайнрих II Железни (* 1317, † 1384)
 1340 – 1397 Николаус (* 1321, † 1397), заедно с брат му Хайнрих II
 1385 – 1404 Герхард VI (* 1367, † 1404), от 1386 херцог на Шлезвиг
 1397 – 1403 Албрехт II (* 1369, † 1403), заедно с брат му Герхард VI
 1403 – 1421 Хайнрих III (* 1372, † 1421)
 1415 – 1427 Хайнрих IV (* 1397, † 1427), първо с чичо му Хайнрих III
 1421 – 1459 Адолф VIII (* 1401, † 1459), херцог на Шлезвиг от 1440
 1427 – 1433 Герхард VII (* 1404, † 1433), заедно с брат му Адолф VIII

Източници 

 Eduard Wippermann: Kurze Staatsgeschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein. C. A. Schwetschke, Halle 1847, S. 61
 genealogy.euweb.cz
 thepeerage.com

Исторически области в Германия
История на Шлезвиг-Холщайн
+
+
Холщайн